Lieusaint puede referirse a: 

 Lieusaint, comuna francesa en Mancha.
 Lieusaint, comuna francesa en Sena y Marne.